Sextet (muziek), een muziekstuk voor of een groep bestaande uit zes instrumenten
 Sextet (Arnestad)
 Sextet (Holmboe), een sextet van Vagn Holmboe
 Sextet (Penderecki), een sextet van Krzysztof Penderecki
 Sextet (dichtvorm), een gedicht van zes regels, alsook de laatste zes regels van een sonnet
 SEXtet, een film
 Sextet van Seyfert, een groep sterrenstelsels